Por Bösingen pode estar à procura de:
 Bösingen - um município na região administrativa de Freiburg, estado de Baden-Württemberg, na Alemanha.
 Bösingen - uma comuna no cantão de , na Suíça.

Desambiguação